Rouyer est un patronyme porté par :
 Albert Rouyer (1857-1930), vice-amiral français ;
 André Rouyer (1929-1994), acteur français ;
 Camille Rouyer (1855-1943), journaliste française ;
 Charles Étienne Rouyer (1760-1794), général de brigade français ;
 Eugène Rouyer (1827-1901), architecte français ;
 François Firmin Rouyer (1760-1834), homme politique français ;
 Frédérique Pollet Rouyer (1970-), vidéaste et photographe française ;
 Jean-Pascal Rouyer (1761-1819), général de brigade français ;
 Jean Victor Rouyer (1756-1818), général de brigade français ;
 Louis Maximilien Rouyer (-), général de brigade français ;
 Marie François Rouyer (1765-1824), général de division français ;
 Olivier Rouyer (1955-), footballeur français ;
 Pierre Charles Rouyer (1769-1831), pharmacien français ;
 Pierre-Michel Rouyer (1769-1831), contre-amiral français ;
 Samuel Rouyer (1979-), coureur cycliste français.

Voir aussi 

Patronyme lorrain